Il tiro con l'arco a squadre maschile dei giochi olimpici di Rio 2016 si è svolta il 6 agosto presso il Sambadrome Marquês de Sapucaí.

Formato della gara 
Le squadre saranno classificate dall'1 al 12 in base ai risultati dei tre componenti di ogni squadra nel turno di qualificazione, andando poi a comporre un torneo ad eliminazione diretta. Ogni componente avrà 8 frecce per gara (per un totale di 24 a squadra). I vincitori passano al turno successivo, mentre gli sconfitti sono eliminati.

Programma

Record 
Prima di questa competizione, i record erano:

216 frecce
 Mondiale:  Im Dong-Hyun, Kim Bub-Min, Oh Jin-Hyek. Punti 2087. Londra, Regno Unito, 27 luglio 2012
 Olimpico:  Im Dong-Hyun, Kim Bub-Min, Oh Jin-Hyek. Punti 2087. Londra, Regno Unito, 27 luglio 2012

24 frecce
Mondiale:  Im Dong-Hyun, Kim Bub-Min, Oh Jin-Hyek. Punti 233. Londra, Regno Unito, 4 ottobre 2011
Olimpico:  Im Dong-Hyun, Lee Chang-hwan, Park Kyung-Mo. Punti 227. Pechino, Cina, 11 agosto 2008

Risultati

Qualificazione

Tabellone

Note 

Tiro con l'arco ai Giochi della XXXI Olimpiade